3. Liga 2021/22 oder Dritte Liga 2021/22 steht für die Spielzeiten in den Spielklassen einer Sportart:
 3. Fußball-Liga 2021/22, vierzehnte Spielzeit der 3. Fußball-Liga
 3. Liga Frauen (Handball) 2021/22, zwölfte Spielzeit der 3. Liga im Handball der Frauen
 3. Liga (Handball) 2021/22, zwölfte Spielzeit der 3. Liga im Handball der Herren
 Dritte Volleyball-Liga 2021/22 (Frauen), zehnte Spielzeit der Dritten Volleyball-Liga
 Dritte Volleyball-Liga 2021/22 (Männer), zehnte Spielzeit der Dritten Volleyball-Liga
 Ö Eishockeyliga 2021/22, erste Spielzeit der drittklassigen Ö Eishockeyliga